Philometra är ett släkte av rundmaskar. Philometra ingår i familjen Philometridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Philometra